World Games 2022 – nierankingowy, turniej snookerowy sezonu 2022/2023. Rozegrany został w Sheraton Hotel w Stany Zjednoczone w dniach 13−17 lipca 2022 roku.

Drabinka turniejowa 

Mecz o 3 miejsce:  Ali Alobaidli 2-3  Darren Morgan

Bibliografia 
 wst.tv

Dyscypliny rozgrywane na World Games 2022
Nierankingowe turnieje snookerowe